het meervoud van woud; zie Bos (vegetatie)
 Friese Wouden, een gebied in de provincie Friesland
 Woudendepartement, een departement in de Franse tijd, met als hoofdplaats Luxemburg
 Romeo Wouden (1970), Nederlands voetballer